Ел Тимбинал има више значења:

 Ел Тимбинал (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тимбинал (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тимбинал (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбинал (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбинал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбинал (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбинал (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику